Спи́сок аре́н Национа́льной хокке́йной ли́ги включает в себя спортивные арены, использующиеся или которые использовались в чемпионате НХЛ, а также спортивных арен команд, которые принимали участие в чемпионате НХЛ, но уже не существуют.

В начале первого сезона в НХЛ играло четыре команды на трёх аренах: «Уэстмаунт-арена» (), «Арена» () и «Арена-гарденс» (). Однако, после того, как в 1918 году сгорела «Уэстмаунт-арена», на которой проводили свои домашние матчи две команды из Монреаля, «Монреаль Канадиенс» переехали в «Джубили-арену» (), а команда «Монреаль Уондерерз» прекратила своё существование. Таким образом, в первом сезоне НХЛ использовалось четыре арены. В настоящее время в чемпионате НХЛ используется 32 спортивные арены 32 командами из 31 города США и Канады. Самой старой в чемпионате является арена «Нью-Йорк Рейнджерс» «Медисон-сквер-гарден», которая была открыта в 1968 году, а самой новой — временная арена «Аризоны Койотис» «Меллетт-арена», открытая 12 октября 2022 года. Самой вместительной ареной является «Белл-центр», которая может принять 21 302 человека. Самой же маленькой по вместимости является «Маллетт-арена», вместимость которой составляет 5000 человек. Всего, более чем за 100 лет проведений чемпионата, использовалось более 70 арен.

Легенда

Восточная конференция

Западная конференция

Будущие арены

Матчи на открытом воздухе

Арены вынесенных матчей

Исчезнувшие команды

Примечания

Ссылки 
 Rosters, Arena Information, and Aerial Maps 
 NHL Past, Present & Future Arenas
  (файл меток KMZ для Google Earth)

Арены